Ла-Мохонера () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Поньенте-Альмерьенсе. Занимает площадь 24 км². Население 8540 человек (на 2010 год). Расстояние 28 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 La Mojonera
 La Mojonera

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии